

Семеновка — присілок, Звениговський район, Марій Ел
 Семеновка — присілок, Зирянський район, Томська область
 Семеновка — присілок, Інсарський район, Мордовія
 Семеновка — село, Йошкар-Олинський міський округ, Марій Ел
 Семеновка — присілок, Канаський район, Чувашія
 Семеновка — селище, Краснощоковський район, Алтайський край
 Семеновка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Семеновка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Семеновка — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Семеновка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Семеновка — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Семеновка — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Семеновка — селище, Темниковський район, Мордовія
 Семеновка — присілок, Торбеєвський район, Мордовія
 Семеновка — селище, Третьяковський район, Алтайський край
 Семеновка — присілок, Чамзінський район, Мордовія
 Семеновка — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Семенівка (значення)

ru:Семёновка